Trickster Online (também conhecido como Trickster: Links to Fantasy, Trickster Online Revolution, Trickster Online: A New Discovery and Trickster Online: Season 2) foi um MMORPG grátis e em 2D, desenvolvido pela empresa coreana Ntreev Soft e lançado na Coreia do Sul em meados de 2003. A Level Up Games detém os direitos do jogo no Brasil, porém seus servidores americanos, que eram os servidores utilizados em países fora da Coreia do Sul e Japão, fecharam no dia 27 de Fevereiro de 2013 tornando o jogo indisponível não apenas no Brasil e EUA mas em todas as demais localidades fora da Ásia. Em 2014 todos os servidores restantes do jogo foram descontinuados. Em 1 de julho de 2020, um trailer foi lançado para Trickster M, um novo MMORPG mobile.

Jogo 
O objetivo principal do jogo é completar as missões e defender a ilha Caballa dos perigos que a cercam.

Personagens 
Existem em Trickster 4 tipos de personagens diferenciadas pelas suas estatísticas primárias. Cada classe possui 2 personagens jogáveis, sendo uma de cada sexo, totalizando 8 personagens. Cada personagem está associado a um animal e uma profissão, podendo ser fisicamente diferenciados pelas suas orelhas e pelo rabo. Personagens masculinos e femininas do mesmo tipo possuem exatamente as mesmas habilidades. Entretanto, a partir do avanço para classes posteriores, cada género irá adquirir habilidades diferentes uns dos outros.
Power Type (tipo força): Esse tipo de personagem tem foco em combate físico. Os animais associados a este tipo são a Bunny (coelha) e o Buffalo (Bufalo). No avanço de classes, a Bunny irá transformar-se em Boxer e irá possuir habilidades focadas somente em causar dano a um único alvo. O Buffalo irá avançar para Warrior  e terá como foco causar dano para diversos alvos de uma só vez.
Magic Type (tipo magia): Eles utilizam magias para se proteger, como não possuem muita defesa suas magias causam danos muito altos. A Sheep (Ovelha), é a que representa o sexo feminino nesse tipo, e o Dragon (Dragão) é o que representa o sexo masculino. No avanço para a segunda classe, a Sheep irá tornar-se Bard (Barda), que poderá utilizar de magias dos 5 elementos (Água, Fogo, Vento, Terra e Eletricidade) Mas só poderá aprender 2 deles e que eles estejam de acordo com o ciclo (Água e Eletricidade ou Eletricidade e Fogo ou Fogo e Terra ou Terra e Ar ou Ar e Água). O Dragon irá tornar-se um Magician (Mago), que se especializará em magias de Trevas ou de Luz (só poderá ser escolhida uma delas).
Sense Type (tipo sentido): Já esse tipo de personagem utiliza-se de ataques a longa distância, e também possuem bônus com a habilidade de escavar. A Fox (Raposa), é a que representa o sexo feminino nesse tipo, e o Lion (Leão) é o que representa o sexo masculino. No avanço para a segunda classe, a Fox irá tornar-se Explorer (Exploradora), que terá habilidades de arremessar certos itens a distância e terá habilidades que darão diversos bônus na hora de escavar (drill). O Leão irá tornar-se um Inventor (Inventor), o qual terá mais habilidades associadas a armas ainda.
Charm Type (tipo charme): Por fim o tipo charm, que possui bónus especiais em evasão e defesa. A Cat (Gata) é a que representa o sexo feminino desse tipo, e o Raccoon (Guaxinim) representa o sexo masculino. A Cat posteriormente irá transformar-se em Entertainer (Animadora) no avanço, e terá skills que visam adicionar-te mais resistência. Já o Raccoon irá transformar-se em Card Master (Mestre das Cartas), e irá ter diversas skills que causam danos utilizando cartas e outras que ajudam na sua evasão.

Escavação 
Uma das possibilidades do jogo é a escavação: o jogador poderá pegar uma drill (broca) e escavar para encontrar itens como, equips (equipamentos), quest itens (itens de missão) ou itens ----(---). Escavar também lhe concederá uma pequena quantidade de LV exp (experiência de nível) e TM exp (experiência usada para aprender habilidades).

Cartas 
Durante o jogo, os monstros podem deixar cair cartas ao serem derrotados. Cada carta tem um número, e, se obter pelo menos 5 cartas, é possível participar de uma batalha de cartas. O vencedor pode pegar uma carta do rival, se forem cumpridas certas exigências:
1- O jogador estiver usando uma "Special Set" (Combinação especial) e perder a batalha. Nesse caso, o jogador perde uma das cartas da combinação.
2- O jogador estiver perdendo e utilizar o recurso "Use Chance" (Usar chance). Ao utilizar esse recurso, o jogador lança uma carta do tipo Neutral (Neutro). Se ganhar a rodada, ele rouba um ponto do adversário. Se perder, ele perde a carta que foi usada.

 Regras do jogo: O jogo tem 4 rodadas, mas pode ter 5 rodadas se, no fim da 4ª rodada, os dois jogadores tiverem o mesmo número de vitórias. O jogo pode ser jogado com duas regras: A regra de Don Giuvanni e a regra de Don Cavalier. Com a regra de Don Giuvanni, se as duas cartas forem de tipos diferentes, a carta com menor número ganha. Se forem tipos iguais, a carta com maior número ganha. Com a regra de Don Cavalier, se as duas cartas forem de tipos diferentes, a carta com maior número ganha. Se forem tipos iguais, a carta com menor número ganha. Se os números das cartas forem iguais, o que determina a vitória é a quantidade de "mana": o cartão com maior mana ganha. Ao longo do jogo, são acumulados pontos de batalha, que definem o que o jogador ganha ao final da batalha. Eles são calculados como a diferença dos números de cada carta. Quem obter mais pontos ao final da rodada ganha. Se, mesmo com a rodada de desempate, houver um empate, o jogo acaba como um empate. No caso da vitória, derrota ou empate, se ganha certa quantidade de experiência. No caso da vitória, pode-se ganhar alguma carta aleatória, que não pertence ao outro jogador.

Cartas de Habilidade: Nem toda carta pode ser usada nesse jogo de cartas, como as cartas Arcana e as cartas de habilidade. Em toda cidade, existem quatro NPC's que vendem cartas de habilidade, que permitem ao jogador aprender uma habilidade. As habilidades que podem ser aprendidas dependem do tipo do jogador e do seu trabalho atual.

Ligações externas 
 Trickster Online 

Jogos eletrônicos de 2003
Jogos eletrônicos de 2004
Jogos eletrônicos de 2005
MMORPG
Jogos eletrônicos desenvolvidos na Coreia do Sul